Абдулкадир; Абдул Кадир; Абдул Кадір

 Абдулкадир Інан (1889—1976) — вчений, письменник, учасник башкирського національно-визвольного руху.
 Абдул Кадир Баджамал (* 1946) — єменський державний і політичний діяч, п'ятий прем'єр-міністр Ємену.
 Абдул Кадір (1872—1950) — громадський і політичний діяч Британської Індії і Пакистану, журналіст і літературний критик, який писав на урду.
 Абдул Кадір Ґілані (1077—1166) — один із найвідоміших мусульманських містиків та святих, суфійський шейх.
 Абдул Кадір аль-Бадрі (1921—2003) — прем'єр-міністр Лівії з 2 липня по 25 жовтня 1967 року.
 Абдуллах бін Абдул Кадір Мунші (1797—1854) — письменник, мислитель, просвітитель, перекладач.

 Беділь Мірза Абдулкадир (1644—1721) — узбецький поет, мислитель і філософ, представник поезії фарсі в індійській літературі.